

Cinema 
 Joy – film del 2015 diretto da David O. Russell
 Joy – film del 2018 diretto da Sudabeh Mortezai

Cosmetica 
 Joy – profumo di Jean Patou del 1929

Geografia 
 Joy – villaggio dell'Illinois, Stati Uniti d'America
 Joy – comunità rurale dell'Oklahoma, Stati Uniti d'America

Informatica 
 Joy – linguaggio di programmazione

Letteratura 
 Joy – romanzo di Marsha Hunt del 1990
 Joy – serie di romanzi di Joy Laurey

Musica 
 Joy – album di Isaac Hayes del 1973
 Joy – album degli Skids del 1981
 Joy – EP dei Minutemen del 1981
 Joy – album di Paul King del 1987
 Joy – singolo dei Blackstreet del 1994
 Joy – brano di Lucinda Williams del 1998, dall'album Car Wheels on a Gravel Road
 Joy – brano di Mick Jagger del 2001, dall'album Goddess in the Doorway
 Joy – album di Yuki del 2005
 Joy – brano di Four Tet del 2005, dall'album Everything Ecstatic
 Joy – brano di Against Me! del 2005, dall'album Searching for a Former Clarity
 Joy – album di Giovanni Allevi del 2006
 Joy – album dei Phish del 2009
 Joy – album di Fefe Dobson del 2010
 Joy – brano di Iron & Wine del 2013, dall'album Ghost on Ghost
 Joy – album postumo di Raffaella Carrà del 2022

Onomastica 
 Joy – forma inglese del nome proprio di persona Gioia

Persone 
 Bernard Joy (1911-1984) – calciatore e giornalista inglese
 Bill Joy (1954) – informatico statunitense
 Ernest Joy (1878-1924) – attore statunitense
 Leatrice Joy (1893-1985) – attrice statunitense
 Robert Joy (1951) – attore canadese
 Joy (1996) – cantante e attrice sudcoreana

Altro 
 Joy – cratere lunare
 Infermiera Joy – personaggio della serie animata Pokémon

Altri progetti